Gaoyan (kinesiska: 高燕, 高燕乡, 大园) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 330 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Gaoyan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gecheng,  km öster om Gaoyan. I omgivningarna runt Gaoyan växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina